Die 1. Liga 1949 war die 15. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 20. März und endete am 13. November 1949.

Modus 
Die Liga wurde auf 12 Mannschaften reduziert. Diese spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1949 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1949
Fußballsaison 1949